Червоногвардійське — колишнє село, Сумська область, Роменський район.
 Червоногвардійське — колишня назва смт Криничанське, Луганська область, Кіровська міська рада.

Див. також 
 Красногвардійське (значення)